Kadzielnia peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kadzielnia, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Kadzielnia, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale